

Musica 
 S.I.B. – Gruppo punk rock italiano degli anni '80. L'acronimo stava per Swelling Itching Brain.
 Batterista: Massimo Erbacci (Dirk)

Sigle 
 Association of Small and Independent Breweries of Europe – Associazione dei piccoli e indipendenti birrifici europei

Codici 
 SIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sibiti (Congo)